De Rotterdam — будівля на Вільгельмінапієрі у Роттердамі, спроектована Бюро столичної архітектури в 1998 році. Комплекс розташований між вежею KPN та круїзним терміналом Роттердама і був завершений наприкінці 2013 року. 21 листопада 2013 року муніципалітет Роттердама, як найбільший користувач, отримав ключі. Дизайн передбачає приміщення для офісів, готелю та квартир. Загальна площа 44 поверхи складає близько 160 000 м²  робить її найбільшою будівлею в Нідерландах.

Реалізація 
Будівництво розпочалось у 2009 році, коли муніципалітет зобов’язався найняти 25 000 м² офісних приміщень. Найвища точка (149 метрів) була досягнута наприкінці 2012 року, і будівля була готова до запланованої дати 15 листопада 2013 року.  Загальна вартість на початку будівництва в 2009 році оцінювалася в 340 000 000 євро.

Зовнішній вигляд та конструкція 
Рем Кулхаас, який колись розглядав кар'єру в кіно, міркував, що найчастіший огляд цих споруд буде рухатися з вікна машини.  Коли погляд змінюється, вежі, піднімаючись із спільного шестиповерхового цоколя, відокремлюються, а потім зливаються.  Будівля складається з трьох взаємопов'язаних веж, які мають тридцять футів висотою основи, яка включає шість поверхів.  Нижні два шари утворюють великий скляний п'єдестал. Приблизно на 90 метрів над землею вежі - відомі як Західна вежа, Середня вежа та Східна вежа - зміщуються на кілька метрів у різні боки, що покращує стійкість до вітру та забезпечує простір для терас.  В оригінальному дизайні вежі не торкалися одна одної, але для спрощення гри сил та збереження доступності будівництва вони тепер з'єднані в декількох місцях. Фасад забезпечує можливість природної вентиляції. На західній стороні є балкони, до яких можна піднятися з квартир.

Використання 
De Rotterdam призначений для проживання, праці та відпочинку. Найбільша частина призначена під офісні приміщення та помешкання. Він має 240 квартир, 72 000 м 2 офісів, конференц-зали та підземний паркінг з двома поверхами, що забезпечує понад 684 паркувальні місця. Також є готель на 285 номерів, а 1500 м 2 відведено під кафе та ресторани. Для тренажерних залів зарезервовано 2500 м2, а для магазинів 5000 м 2. Функції згруповані в блоки, але різні групи користувачів зустрічаються в різних місцях будівлі, концепція, яку Управління столичної архітектури визначає як вертикальне місто.  De Rotterdam щодня використовує близько 5000 людей,  а з індексом площі 32 De Rotterdam утворює найбільш щільно забудовану частину Нідерландів.

Примітки

Посилання 
 Вебсайт De Rotterdam 
Архітектура Роттердама